Турковићи могу бити:

 Турковићи (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Турковићи (Пале-Прача), насељено мјесто у општини Пале-Прача, Федерација БиХ, БиХ
 Турковићи (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Турковићи (Фојница), насељено мјесто у општини Фојница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Турковићи Огулински, насељено мјесто у саставу града Огулина, Хрватска